Vigía puede referirse a:
 El encargado de la vigilancia; 
 Torre vigía o atalaya; o
 Sentry, personaje ficticio de Marvel Comics, llamado Vigía en España.
 El operativo de ejercicio militar de la Fuerza Aérea Argentina Vigía.